Befunge — стековый эзотерический язык программирования. Считается двумерным, так как программа на Befunge записывается в таблицу со сшитыми краями (тор), по которой в различных направлениях перемещается интерпретатор, исполняя команды, расположенные в её ячейках. Название языка родилось из опечатки в слове «before».

Первая версия языка Befunge была создана Крисом Пресси в 1993 году. Как утверждал автор, его целью было разработать язык, максимально сложный для компиляции. Сложность обеспечивается командами p и g, модифицирующими текст программы.

Версия Befunge-93 ограничена таблицей 25X80 (стандартный размер текстового экрана) и потому не обладает тьюринговской полнотой. Befunge на бесконечной таблице полон по Тьюрингу.

Все одномерные языки программирования требуют некоторых синтаксических различий между комментариями и исходным кодом. В языке Befunge нет особого синтаксиса для комментариев, чтобы вставить документацию в код, программист просто «обводит» управление вокруг области комментария.

Система команд Befunge 
Ниже перечислены команды языка Befunge. Каждая команда кодируется одним ASCII-символом. Для стековых операций в скобках дан их эквивалент в языке Forth. Команды, берущие параметры из стека, удаляют их со стека.

Примеры программ 

Бесконечный цикл:
 >v
 ^< 
Программа, печатающая «Hello, World!»:
 >                          v
 @,,,,,,,,,,,,"Hello World!"<

Генератор случайных чисел:
  vv  <      <
      2
      ^  v<
   v1<?>3v4
      ^   ^
  >  >?>  ?>5^
      v   v
   v9<?>7v6
      v  v<
      8
   .  >  >   ^
  ^<

Вывод первых 14 (от 0 до 233) чисел Фибоначчи:
 62*1+v>01p001>+v>\:02p\:02gv
      0       ^             <
      .         :p
      "         .1
         v 0," "<0
      "  >1g12-+:|
      ,          @
      >^

Эзотерические языки программирования
Языки программирования по алфавиту